Trubesch ist der Name verschiedener Flüsse:

 Nebenfluss der Oka in der Oblast Rjasan (Russland), siehe Trubesch (Oka)
 russischer Name eines Nebenflusses des Dnepr in der Ukraine, siehe Trubisch
 rechtsseitiger Nebenfluss der Snow im Einzugsgebiet der Desna, siehe Trubisch (Snow)